Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Girona, al Gironès

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Ter
 Onyar

barri de Girona

carrer

casa

castell

cementiri

curs d'aigua

edifici

entitat de població

escala monumental

església

font

fornícula

instal·lació esportiva

jaciment arqueològic

masia

monument

muntanya

muralla urbana

obra escultòrica

parc

plaça

plaça de toros

pont

porxe

rectoria

sector de Girona

sepulcre

torre

torre de defensa

Misc 

Girona
Geografia de Girona